Rosa de Lobo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Iris foetidissima; o
 el nombre común de la planta Paeonia broteri.